El Tocuyo, grad
 Tocuyo (rijeka)